Kapela Podravska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Veliki Bukovec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 520 stanovnika te 119 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji